Hilbert steht für: 

 Hilbert (Wisconsin), Ort im Calumet County
 Hilbert (Mondkrater), nach David Hilbert benannter Mondkrater
 (12022) Hilbert, nach David Hilbert benannter Asteroid

Hilbert ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hilbert (1966–2019), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Angelika Hilbert (* 1942), deutsche Wasserspringerin
 Andy Hilbert (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Anton Hilbert (1898–1986), deutscher Politiker (CDU)
 Boris Hilbert (* 1976), deutscher Theaterproduzent und Unternehmer
 Carl Aage Hilbert (1899–1953), dänischer Jurist und Gouverneur der Färöer
 David Hilbert (1862–1943), deutscher Mathematiker
 Dirk Hilbert (* 1971), deutscher Kommunalpolitiker (FDP); Erster Bürgermeister der sächsischen Landeshauptstadt Dresden 
 Egon Hilbert (1899–1968), österreichischer Theater- und Opernintendant
 Erwin Hilbert (* 1951), Kirchenkritiker, Maler, Musiker und Buchautor
 Eugen Hilbert (1854–1939), Württembergischer Oberamtmann und Regierungsdirektor 
 Fritz Hilbert (1907–1988), deutscher Maler
 Georg Hilbert (1885–1973) deutscher Schauspieler
 Gerhard Hilbert (1868–1936), deutscher Theologe
 Gerhard Meier-Hilbert (* 1943), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Gustav Hilbert (1900–1981), deutscher Maler und Grafiker sowie Metall- und Emailkünstler
 Horst Hilbert (1919–2003), deutscher Politiker (SED)
 Jaroslav Hilbert (1871–1936), tschechischer Theaterschaffender

 Jonathan Hilbert (* 1995), deutscher Leichtathlet
 Jörg Hilbert (* 1965), deutscher Kinderbuchautor
 Kamil Hilbert (1869–1933), tschechischer Architekt
 Kurt Hilbert, deutscher Fußballspieler
 Lukas Hilbert (* 1972), deutscher Komponist, Texter, Musikproduzent und Sänger, siehe Lukas Loules
 Michael Hilbert (1962–2020), deutscher Architekt und Ulmer Münsterbaumeister
 Philipp Hilbert (1911–1992), deutscher Radrennfahrer
 Roberto Hilbert (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Tabea Hilbert (* 1996), deutsche Synchronsprecherin, Hörspielsprecherin und Musikerin
 Therese Hilbert (* 1948), Schweizer Goldschmiedin
 Werner Hilbert (* 1936), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hilber
 Hilpert
 zu nach David Hilbert benannten mathematischen Sätzen und Begriffen siehe David Hilbert#Würdigung